Мировые рекорды в беге на 10 000 метров принадлежат угандийцу Джошуа Чептегеи — 26.11,00 (у мужчин) и Алмаз Аяна из Эфиопии — 29.17,45 (женщины). Результат 29.01,03 её соотечественницы Летесенбет Гидей, показанный 8 июня 2021 года, ожидает ратификации.

Мужчины 
Первый мировой рекорд среди мужчин на дистанции 10 000 метров был признан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций в 1912 году.

График роста результатов.

Женщины 
Первый мировой рекорд среди женщин на дистанции 10 000 метров был признан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций в 1981 году.

о — ожидает ратификации

Ссылки 
 IAAF World Championships statistics handbook Moscow 2013

Бег на длинные дистанции
Бег 10000